Municipio de Lyndon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lyndon (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Lyndon (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.